Wimbledon-mesterskaberne 2009 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 22. juni – 5. juli 2009 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 123. udgave af Wimbledon-mesterskaberne og den tredje Grand Slam-turnering i 2009. Kvalifikationen spilledes den 15. - 18. juni 2009 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2009 androg £ 12.550.000, hvilket var en stigning på ? % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ 28.000, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til 2019.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner, tre rækker med otte par i hver række, androg £ 267.000, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til 2019.

Derudover var der afsat £ 772.200 til per diem-udbetalinger.

Finaler 

Der blev konkurreret i 14 rækker, og resultater af finalerne fremgår af nedenstående tabel:

Resultater 

Nedenfor er resultaterne i singlerækkerne anført fra ottendedelsfinalerne og frem, mens resultaterne i doublerækkerne er anført fra kvartfinalerne og frem. For alle resultater: Se de uddybende artikler om de enkelte rækker.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon 
 A Guide to the Championships for the Media (AELTC, 2010)

 
WTA Tour 2009